, actrice polonaise
 , footballeur polonais